Ajuchitlan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ajuchitlán del Progreso (ort), Guerrero, 
 Ajuchitlán, ort, Querétaro Arteaga, Colón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar